Назиф — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Назиф, Ахмед (род. 1952) — египетский политик, премьер-министр Египта
 Назиф, Сулейман (1870—1927) — турецкий поэт и писатель.